

Patronyme 

 Anupama Niranjana, auteure indienne d'expression kannara ;
 Niranjana, auteur indien d'expression kannara également, époux d'Anupama Niranjana.